Nella presente pagina sono riportate le statistiche nonché record riguardanti l'Associazioni Calcio Riunite Messina Società Sportiva Dilettantistica, società calcistica italiana con sede a Messina.

Partecipazione ai campionati 
La tabella fa riferimento a tutte le partecipazioni del Messina e delle società ad essa collegate nel corso della storia, a partire dalla Prima Divisione 1921-1922, disputata dall'Unione Sportiva Messinese. In particolare, per il periodo compreso tra il 1994 ed il 1997 in cui figuravano due società (A.S. Messina e U.S. Peloro) si è considerata la squadra che disputava il campionato di livello superiore (1994-1995 e 1995-1996: A.S. Messina; nel 1996-1997 entrambe le squadre militavano in CND).

Statistiche di squadra

Serie A 
Il Messina ha disputato 182 partite ufficiali in Serie A, la prima delle quali venne disputata il 15 settembre 1963 contro la  (vittoria dei genovesi per 3-1). L'ultimo incontro disputato in massima serie è datato 27 maggio 2007 e venne disputato contro la Roma (incontro perso dai messinesi per 4-3).

Di seguito il dettaglio statistico dei campionati di Serie A disputati dal Messina.

Derby

Coppa Italia 
Il Messina ha disputato per la prima volta la Coppa Italia nella stagione 1935-1936. L'allora A.C. Messina disputò la competizione per cinque edizioni consecutive, sino al 1939-1940; fu l'A.C.R. Messina a disputare nuovamente la competizione, partecipando consecutivamente dal 1958-1959 al 1967-1968. La stessa A.C.R. Messina disputò la Coppa Italia Semiprofessionisti (poi denominata Coppa Italia di Serie C) in 12 occasioni, ed altre 8 volte la Coppa Italia a cavallo tra anni ottanta e novanta. L'A.S. Messina disputò per la prima volta anche la Coppa Italia Dilettanti nel 1993-1994 (in totale 4 partecipazioni, fino al 1996-1997), così come l'F.C. Messina Peloro nel 1997-1998. L'F.C. Messina disputò anche la Coppa Italia di Serie C dal 1998 al 2001, riuscendo a disputare la Coppa Italia professionisti a partire dal 2001-2002. Tornata tra i Dilettanti, la nuova A.C.R. Messina	ha disputato due edizioni della Coppa Italia Serie D sino al 2010-2011.

Di seguito il dettaglio statistico delle partecipazioni alla Coppa Italia del Messina, aggiornate all'edizione 2010-2011.

Bilancio incontri dal 1929 al 2009 
Aggiornato al 06 luglio 2009

Statistiche individuali

Lista dei capitani

Dati aggiornati al 9 giugno 2020.

Record di presenze

Reti

Dati aggiornati al 23 ottobre 2018.

Allenatori

Note 

A.C.R. Messina
Messina